Desa Kuncen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuncen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kuncen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,67), 
 Desa Kuncen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 111,62), 

Robotskapade Indonesienförgreningar